Der er flere steder i Grønland, der er navngivet Eskimonæs:

 Eskimonæs (Clavering ø) Et næs på sydkysten af Clavering ø
 Eskimonæs (Holm Land) Det vestligste næs på Holm Land